est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 éthyne-1,2-diol, numéro CAS , tautomère de l'éthane-1,2-dione
 Cétone et aldéhyde
 éthane-1,2-dione ou éthanedial ou glyoxal, numéro CAS , tautomère de l'éthyne-1,2-diol
 hydroxyéthénone, numéro CAS 
 Peroxyde
 dioxétène ou 1,2-dioxète, numéro CAS 
 méthylènedioxirane, numéro CAS 
 Hydroperoxyde
 hydroperoxyde d'éthynyle, numéro CAS 
 Lactone
 acétolactone ou oxiran-2-one, numéro CAS 
 Éther bicyclique
 2,4-dioxabicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS